Amerikai Egyesült Államok
Fountain Hill (Arkansas)
Fountain Hill (Pennsylvania)
Fountain Hills, Arizona